Daniel Gossett (né en 1992), joueur américain de baseball ;
 Elizabeth Hughes Gossett (1907-1981), première Américaine et l'une des premières personnes au monde à être traitée à l'insuline pour le diabète de type 1 ;
 Louis Gossett Jr. (né en 1936), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Philip Gossett (1941-2017), musicologue et historien américain ;
 Robert Gossett (né en 1954), acteur américain.

Personnages de fiction :
 Hannie Gossett est le personnage principal du roman Les chemins de la liberté de Lisa Wingate

Références